Thomas Phillips kan syfta på bland andra:

* Thomas Phillips (1770–1845), engelsk målare 
 Thomas Phillips (1888–1941), brittisk amiral